Покателло — многозначный термин.

 Покателло — вождь шошонов;
 Покателло — город в США.